

Потомак — селище, штат Іллінойс
 Потомак — переписна місцевість, штат Меріленд